Joan Trayter i Garcia (Figueres, 1926 - Barcelona, 2017), economista català
 Joan Trayter i Malirach (Figueres, 1971 - 2002), enginyer de telecomunicacions català